Кярки:
 Кярки — азербайджанское название деревни в Закавказье, называемой в Армении Тигранашен.
 Кярки — непальское имя.